Michał Kmietowicz (poseł)
 Michał Kmietowicz (szachista)